

Personen

 Albert van Hoobrouck de Fiennes (1800 - 1871), een Belgisch politicus
 Hero Fiennes Tiffin (1997), een Brits acteur
 Huis Fiennes, een Franse adellijke familie
 Jacobus I van Luxemburg-Fiennes (1426-1487), een edelman uit het huis Luxemburg
 Jacobus II van Luxemburg-Fiennes (15e eeuw), een edelman uit het huis Luxemburg
 Jacobus III van Luxemburg-Fiennes (16e eeuw), een edelman uit het huis Luxemburg
 Joseph Fiennes (1970), een Brits acteur
 Ralph Fiennes (1962), een Brits acteur
 Ranulph Fiennes (1944), een Britse schrijver
 Robert de Fiennes (1308 - 1358), een Frans edelman en commandant
 Willem II van Fiennes (1245 - 1302), een Frans edelman

Plaatsen 

 Fiennes

Gebouwen 

 Hof van Fiennes